Antonio Fernández (18??-1916), militar mexicano.
 Antonio Fernández Alba (1927-), arquitecto español.
 Antonio Fernández , copiloto de rally español.
 Antonio Fernández Benito "Moreno" (1978-), futbolista español - profesional (durante 1999-).
 Antonio Fernández Bordas (1870-1950), violinista español.
 Antonio Fernandez Carvajal (1590–1659), mercante sefardita portugués.
 Antonio Fernández Díaz "Fosforito" (1932-), cantaor de flamenco español.
 Antonio Fernández García (1936-), historiador español, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Instituto de Estudios Madrileños del CSIC.
 Antonio Fernández García (1956-), político español.
 Antonio Fernández Gómez (1882-1970), pintor español.
 Antonio Fernández Grilo (1845-1906), poeta español.
 Antonio Fernández Molina (1927-2005), escritor y artista español.
 Antonio Fernández Morales (1817-1896), militar y escritor español.
 Antonio Fernández Ortiz (n/d), historiador español.
 Antonio Fernández Resines "Antonio Resines" (1954-), actor español.
 Antonio Fernández Santillana (1866-1909), pionero español de la aviación.
 Antonio Fernández "Fernandito" (1911-1976), boxeador chileno.
Antonio Fernández Anta (1965-) investigador e ingeniero informático español.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Antonio Fernández García 
 Fernández